Wilton Castle ist der Name folgender Gebäude in England:

 Wilton Castle (Herefordshire), Burgruine in der Grafschaft Herefordshire
 Wilton Castle (Redcar and Cleveland), Landhaus in der Verwaltungseinheit Redcar and Cleveland

Siehe auch:
 Wilton House, Herrenhaus in der Grafschaft Wiltshire
 Witton Castle, Burg in County Durham